Bebe Rexha – cantante statunitense
 Ervin Rexha – calciatore albanese
 Fitnete Rexha – cantante albanese